8-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств:

Общевойсковые 
 8-я армия (Великобритания)
 8-я армия (Германия, Первая мировая война)
 8-я армия (Германия, Вторая мировая война)
 8-я армия (Италия)
 8-я армия (НОАК)
 8-я армия (Османская империя)
 8-я армия (Российская империя)
 8-я армия (РККА)
 8-я армия (СССР)
 8-я армия (США)
 8-я гвардейская общевойсковая армия (бывшая 62-я армия) — объединение РККА, СА ВС СССР и ВС РФ, существовавшее с 1943 по 1992 год и с 2017 по настоящее время в составе Южного военного округа
 8-я армия (Франция)

Воздушные 
 8-я воздушная армия (СССР).
 8-я воздушная армия (США).

Прочие 
 8-я сапёрная армия (СССР).
 8-я отдельная армия ПВО (СССР).